Die Landstreicher – film del 1916 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Die Landstreicher – film del 1937 diretto da Carl Lamac
Die Landstreicher – film tv del 1960 prodotto dalla Österreichischer Rundfunk (ORF)
Die Landstreicher – film tv del 1968 diretto da Peter Dörre